Биорель () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Руан, кантон Буа-Гиойм. Пригород Руана, расположен в 2 км к северо-востоку от центра города.

Население (2018) — 8 331 человек.

История 
До 1892 году Биорель был частью коммуны Буа-Гийом, затем был выделен в отдельную коммуну. В 2010 году было подписано соглашение об обратном соединении двух коммун в одну, но на референдуме в 2011 году население обеих коммун проголосовало против объединения, и с 1 января 2014 года Буа-Гийом и Биорель снова существуют порознь.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам-де-Анже XIX века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 11,0 %
 строительство — 13,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 48,2 %
 государственные и муниципальные службы — 27,6 %

Уровень безработицы (2017) — 12,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 24 120 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Биореля с 2001 года занимает член партии Союз демократов и независимых Паскаль Уброн (Pascal Houbron). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 56,62 % голосов.

Города-побратимы 
  Соар Валли, Англия
  Руоко, Буркина-Фасо
  Тикаре, Буркина-Фасо
  Ильцен, Германия
  Баш-Камп, Испания
  Торджано, Италия
  Вейхерово, Польша

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Города Франции